Bosnië en Herzegovina
Jezero (Bosnië en Herzegovina), een gemeente in de Servische Republiek
Kroatië
Jezero (Čaglin)
Jezero (Plaški)
Mars
Jezero (Marskrater), een krater
Slovenië
Jezero (Brezovica), een plaats in de gemeente Brezovica
Jezero (Trebnje), een plaats in de gemeente Trebnje
Servië
Jezero (Despotovac), een plaats in de gemeente Despotovac
Jezero (Sjenica), een plaats in de gemeente Sjenica